Reshma Shetty – attrice inglese
 Salil Shetty – funzionario indiano
 Shilpa Shetty – attrice indiana
 Sunil Shetty – attore e produttore cinematografico indiano